La giapponeseYui Kamiji è la campionessa in carica dell'Open di Francia 2014 - Singolare femminile in carrozzina, ma è stata eliminata in semifinale da Aniek van Koot.

Jiske Griffioen vince il torneo battendo in finale proprio la connazionale Aniek van Koot con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Yui Kamiji (semifinale)
  Jiske Griffioen (campionessa)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2015